Tadeusz Strumiłło (1884–1958) – ojciec, filozof, pedagog, instruktor harcerski
 Tadeusz Strumiłło (1929–1956) – syn, muzykolog, taternik